Benjamin Franklin Medal (Franklin Institute), Amerikaanse wetenschaps- en techniekprijs uitgereikt door het Franklin Institute 
 Benjamin Franklin Medal (Royal Society of Arts),  onderscheiding uitgereikt door de Royal Society of Arts